Helen Rex Keller (1876-1967) – scrittrice statunitense
 Helen Keller (1880-1968) – scrittrice, attivista e insegnante statunitense
 Helen Keller (1964) – giudice svizzera
 Helen Keller – extended play di Manila Luzon del 2014